Ligue A 2017-2018 – torneo di pallavolo femminile
 Ligue A 2017-2018 – torneo di pallavolo maschile